Brianna Beahan (1991-) : athlète australienne
 Kate Beahan (1974- ) : actrice australienne
 Kermit Beahan (1918-1989) : officier américain.